Caleptà (Caleptanus) fou un metge romà que va viure al , esmentat per Plini el Vell, que diu que era un dels metges que més diners obtenia (250.000 sestercis) per l'exercici del seu ofici.

Metges romans